

Patronyme 

Kamal (en arabe کمال) peut désigner : 
 Abubaker Ali Kamal (1983-), athlète qatari spécialiste des courses de demi-fond ;
  ;
 Fatima Ahmad Kamal (1929-2017), chanteuse et une actrice du cinéma égyptien ;
 Hussein Kamal (en arabe : السلطان حسين كام), né en 1853 et mort en 1917, sultan d'Égypte de 1914 à 1917 ;
 Meena Keshwar Kamal (1956 - 1987), poétesse féministe afghane ;
 Mohd Syafiq Kamal (1996-), joueur de squash malaisien ;
 Mustafa Kamal (en ourdou : سید مصطفى کمال), né en 1971, homme politique pakistanais ;
 Sharath Kamal (né en 1982), pongiste indien ;
 Sheena Kamal, femme de lettres canadienne, auteure de roman policier.

Prénom 
 
En Inde, Kamal est un prénom masculin. Il signifie Lotus d'orient (कमल), La version féminine de ce prénom indien est Kamala.

Toponyme 

 Abou Kamal (en arabe : البوكمال), ville de Syrie.
 La mosquée Nord Kamal est la plus grande mosquée de la ville russe de Norilsk.

Divers 
Kamal peut aussi désigner :
 Kamal, un appareil de navigation céleste qui sert a mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon afin de déterminer la latitude de l'observateur ;
 Alfa Romeo Kamal, un prototype automobile.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin